Elbert County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:

 Elbert County (Colorado) – okres ve státě Colorado
 Elbert County (Georgie) – okres ve státě Georgie